Мокрецька сільська рада — Волинська область, Турійський район
 Мокрецька сільська рада — Київська область, Броварський район